Шамаєва — українське прізвище, жіноча форма прізвища .

Відомі носії 

 Шамаєва Кіра Іванівна  ( 1931) — українська науковиця та музикант, доктор мистецтвознавства (1992), професор (1993), професорка кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Національної музичної академії України імені Петра Чайковського (з 1960 року).
 Шамаєва Юлія Юріївна — українська науковиця, кандидат філологічних наук (2004), доцент, доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Примітки